Ахва:

 Ахва — город в индийском штате Гуджарат.
 Ахва Арабэ — израильская футбольная команда.